Levens puede referirse a:

 Levens (Alpes de Alta), Francia
 Levens (Alpes Marítimos), Francia
 Levens (Cumbria), Inglaterra
 Alphons Levens, un poeta y escritor de Surinam